La Gnosi personale non verificata (nota anche con la sigla UPG, dall'inglese Unverified Personal Gnosis) è un concetto fenomenologico in base al quale le intuizioni spirituali di un individuo (o gnosi) possono essere valide per lui senza essere generalizzate alle esperienze di altre persone; è un termine usato nel ricostruzionismo pagano per differenziare questo concetto dalle fonti antiche delle pratiche spirituali.

Origine
Il termine sembra essere apparso in letteratura per la prima volta nel libro di Kaatryn MacMorgan Wicca 333: Advanced Topics in Wiccan Belief, pubblicato nel marzo 2003, ma sembra che sia nato nell'ambiente di gruppi ricostruzionisti tedesco-scandinavi negli anni 1970-1980. Lo stesso fenomeno viene chiamato anche "rivelazione personale" o "gnosi personale non verificabile" (con un certo senso spregiativo).

Uso
Idealmente il termine viene usato per etichettare la propria esperienza personale come ipotesi nuova e non verificata, sebbene ulteriori verifiche da parte delle interazioni spirituali di altri possano condurre ad un certo grado di verificabilità. Altre volte, il termine viene usato o con valore neutrale o in senso denigratorio, a proposito dell'esperienza di qualcun altro e in quest'ultimo senso la sigla UPG viene anche sciolta in Unsubstantiated Personal Gnosis, cioè "gnosi personale infondata".

Termini correlati
 SPG (Shared Personal Gnosis, "gnosi personale condivisa"): indica una visione mistica condivisa da un certo numero di persone non collegate fra loro, ognuno indipendentemente dall'altro.
 CG (Confirmed Gnosis, "gnosi confermata"): indica che la UPG o SPG è stata confermata da un qualche elemento ritrovato nella tradizione. Talvolta viene chiamata CPG (Confirmed Personal Gnosis, "gnosi personale confermata").

Bibliografia
 Timothy Jay Alexander, A Beginner's Guide to Hellenismos, Lulu.com, 2007, p. 13-14, ISBN 1430324562.
 Dagonet Dewr, Sacred Paths for Modern Men: A Wake Up Call from Your 12 Archetypes, Llewellyn Worldwide, 2007, p. 5, ISBN 0738712523.
 Kaatryn A. Macmorgan, Wicca 333: Advanced Topics in Wiccan Belief, iUniverse, 2003, p. 25, ISBN 0595271707.
 Allyson Szabo, Longing for Wisdom: The Message of the Maxims, Allyson Szabo, 2008, p. 35, ISBN 1438239769.

Voci correlate
 Rivelazione privata
 Teofania

Neopaganesimo